Der Schut steht für:

 ein Roman im Orientzyklus von Karl May, siehe Orientzyklus#Der Schut
 Der Schut (Film), Verfilmung des Romans